Сен-Мори́с-ле-Брусс, Сен-Моріс-ле-Брусс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 17 км на південь від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 359 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 998,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Морис-ле-Брусс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-ле-Брусс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна